Stazione di La Spezia Centrale
 Stazione di La Spezia Migliarina
 Stazione di La Spezia Scalo, già stazione di La Spezia Valdellora
 Stazione di La Spezia Marittima